Eredivisie (mannenhandbal) 1981/82
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1981/82